Добровольск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Добровольск — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Добровольск — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Добровольск — село в Русско-Полянском районе Омской области.

См. также 
 Добровольское
 Добровольское сельское поселение